

Geografie 
Afrika
 Keizerrijk Ethiopië, ook bekend als Abessinië, een voormalig land, keizerrijk in Afrika

Nederland
 Abessinië (buurtschap), een polder en buurtschap in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, provincie Zuid-Holland